Kincardine – wieś w Szkocji, w hrabstwie Fife
 Kincardine – osada w Szkocji, w hrabstwie Highland
 Kincardine – opuszczona miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Aberdeenshire, historyczna stolica Kincardineshire
 Kincardine (także Kincardineshire) – dawne hrabstwo w Szkocji (do 1975 roku)
 Kincardine – gmina w Ontario w Kanadzie